Das Damendoppel der French Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Mary Pierce. Das Finale bestritten Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez gegen Jelena Dokić und Conchita Martínez, das Ruano Pascual und Suárez in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2001